Пля́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 Плякин, Александр Васильевич (1905—1971) — Герой Советского Союза.
 Плякин, Иван Антонович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Плякин, Максим Евгеньевич (род. 1978) — священник Русской православной церкви, церковный историк